Muyden ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold van Muyden (1852–1912), Schweizer Politiker
 Gabriel van der Muyden (Gabriel Mudäus; 1500–1560), Rechtswissenschaftler
 Jacques Alfred van Muyden (1818–1898), Schweizer Landschafts-, Genre- und Porträtmaler
 Jarfke van der Muyden, ostfriesischer Bauer oder Fischer
 Johannes van Muyden (1652–1729), niederländischer Jurist